Nikolai (Nikolai William Alexander Frederik), greve av Monpezat,  född den 28 augusti 1999 i Köpenhamn, är äldste son till prins Joachim av Danmark och Alexandra Christina, grevinna av Frederiksborg samt sonson till drottning Margrethe II av Danmark. Nikolai är nummer sju i den danska tronföljden, efter sin far och före sin bror greve Felix. Fram till 31 december 2022 var han prins av Danmark.

Biografi 
Nikolai föddes den 28 augusti 1999 på Rigshospitalet i Köpenhamn som äldste son till prins Joachim och prinsessan Alexandra av Danmark. Han är således barnbarn till drottning Margrethe II av Danmark och hennes make prins Henrik av Danmark samt barnbarns barnbarn till kung Gustaf VI Adolf av Sverige. Han blev drottning Margrethe II:s första barnbarn.

Den 6 november 1999 döptes Nikolai i Fredensborgs slottskyrka av kunglig konfessionarius, filosofie doktor Christian Thodberg. Hans fem faddrar är kronprins Frederik av Danmark, prins Edward, earl av Wessex, Peter Steentrup, Nicola Baird och Camilla Flint. Det musikaliska verket "Lys på din vej", komponerat av Frederik Magle och tillägnat prins Nikolai, fick sin premiär vid dopet.

Hans föräldrar separerade i september 2004 och skilde sig den 8 april 2005 när prins Nikolai var fem år gammal. Prinsessan Alexandra tituleras efter skilsmässan "grevinna av Frederiksborg" och bosatte sig först i en villa på Østerbro i Köpenhamn tillsammans med de barn som hon har med prins Joachim. Hon gifte om sig 2007 med fotografen Martin Jørgensen. Prins Joachim gifte sig för andra gången med Marie Cavallier 2008.

Anfäder

Referenser

Danska prinsar
Huset Glücksburg
Män
Födda 1999
Levande personer